Крає́вський () — польське прізвище.

 Андрій Олександрович Краєвський (; 1810—1889) — російський видавець, редактор, журналіст.
 Конрад Краєвський (;  1963) — кардинал з Польщі, папський елемозинарій.
 Марек Краєвський (;  1966) — польський письменник.
 Марек Краєвський (; 1940—2003) — польський дипломат.
 Краєвський Орест Йосипович ( 1967) — голова Перемишлянської РДА від 25 березня 2011 року.
 Северин Краєвський (;  1947) — польський співак.